Guindi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelmoneim El-Guindi (1936–2011), ägyptischer Boxer
 Amina Hamza Mohamed El-Guindi (* 1942), ägyptische Politikerin